Las Elecciones generales de Turquía de 2015 pueden hacer referencia a:
Las Elecciones generales de Turquía de junio de 2015
Las Elecciones generales de Turquía de noviembre de 2015